Square:

 SQUARE — алгоритм шифрования.
 Square Enix — компания по производству и изданию видеоигр.
 Square Co. — бывшая компания, объединившаяся с Enix для образования Square Enix.
 Square Electronic Arts
 Square Pictures
 Square, Inc. — американская технологическая компания по приёму и обработке электронных платежей.